Хоукер 4000 «Хорайзн» (,  — Горизонт) — турбовентиляторный двухмоторный бизнес-джет суперсреднего () класса, разработанный компанией Raytheon Aircraft Company.

Разработка

Некоторые дополнительные сведения о самолёте 
Высота порога хвостового багажного отделения 127 см, что облегчает задачу помещения багажа в отсек объемом 2,5 м³.

Интервал технического обслуживания составляет 600 ч.

Модель 4000 также была первым суперсредним самолётом, оборудованным генераторами постоянного тока перестраиваемой частоты, сдвоенной системой кондиционирования, неотключаемыми автоматами тяги, электрическим управлением тормозной системы, рулями высоты и направления, а также авионикой Honeywell Primus с плоскими жидкокристаллическими индикаторами большого формата. Самолёт стандартно оснащается двойной инерциальной опорной системой Honeywell Laseref V.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Пассажировместимость: 8-12 пассажиров
 Длина: 21,1 м
 Размах крыла: 18,8 м
 Высота: 6,0 м
 Масса пустого: 10 659 кг
 Максимальная взлётная масса: 17 917 кг
 Двигатели: 2× ТРДД Pratt & Whitney Canada PW308A
 Тяга: 2× 30,7 кН

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 892,66 км/ч
 Крейсерская скорость: 870.44 км/ч
 Практическая дальность: 6 075 км
 Практический потолок: 13 716 м

Примечания

Ссылки 
 Hawker 4000 | Авиатранспортное обозрение

Административные самолёты
4000
4000
4000